Roßlau steht für:
 Roßlau (Elbe), bis 2007 eigenständige Stadt in Sachsen-Anhalt
 heute Roßlau, Teil der Stadt Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt
 Burg Roßlau, Burg in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Kreis Roßlau, Kreis im Bezirk Halle der DDR und bis 1994 im Land Sachsen-Anhalt

Schiffe:
 Rosslau, Dampfschiff der Reederei Otto Krietsch in Magdeburg, siehe Pirna (Schiff, 1861)
 Typ Roßlau, Mehrzweck-Schiffstyp aus der Roßlauer Werft

Personen:
 Arno Roßlau (* 1948), deutscher Generalarzt